Larry Cohen – amerykański producent filmowy, reżyser i scenarzysta
 Larry Cohen – amerykański brydżysta